Navnet Jesus henviser kan henvise til:

Jesus fra Nazaret – Guds søn, ifølge Det Ny Testamente
Jesus (navn) – et almindeligt drengenavn i spansktalende lande
Jesus Christ Superstar – en musical af Tim Rice og Andrew Lloyd Webber
Jesuskirken – en kirke i Valby
Île Jésus – en ø nord for Montreal
Jesus & Josefine – TV 2's julekalender i 2003
Jesus vender tilbage – film af Jens Jørgen Thorsen fra 1992
Jesus (film fra 1979) – film af John Krish og Peter Sykes fra 1979
Jesusfirben – et almindeligt navn på firben af slægten Basiliscus
Fort Jesus - en fæstning i Kenya